

Codici 
 YOE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Falher (Canada)

Geografia
 Yoe – borough della Contea di York, Pennsylvania (Stati Uniti d'America)